Camillo Borghese puede referirse a:
 Paulo V (1552-1621), papa desde 1605.
 Camillo Filippo Ludovico Borghese (1775-1832), príncipe de Sulmona y Rossano, esposo de Paulina Bonaparte, cuñado de Napoleón.